Saint-Chamas (ou Saint Chamas sans trait d'union) est un nom qui peut désigner plusieurs lieux, édifices, personnes.

Famille Kabis de Saint Chamas  
Les personnalités de la famille Kabis de Saint Chamas se relient de la façon suivante :

Toponyme 
 Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône), une commune française du département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 La gare de Saint-Chamas.
 Le viaduc de Saint-Chamas.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme